Křenek je odvozeno od slova křen a může znamenat:

 Křenek – obec v okrese Praha-východ

příjmení osob
 Carl Krenek (1880–1948) – rakouský malíř
 Drahoslav Křenek (1931–???) – český a československý politik KSČ
 Eliška Křenková (* 1990) – česká herečka
 Ernst Křenek (1900–1991) – rakouský hudební skladatel
 Jan Křenek (1749–1820) – lajtnant (poručík) portášského sboru
 Jaroslav Křenek (1890–1964) – český spisovatel
 Jiří Křenek (rozcestník) – více nositelů
 Josef Křenek (1885–1949) – český protestantský teolog
 Milan Křenek (* 1946) – český malíř a pedagog
 Oldřich Křenek – více nositelů
 Robert Křenek (* 1974) – český skokan na lyžích
 Roman Křenek – český skokan na lyžích
 Rudolf Křenek (1897–???) – český fotbalista a trenér

Externí odkazy 
 
 

Česká příjmení